Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Upper Austria Ladies Linz) van 2019 vond plaats van 7 tot en met 13 oktober 2019 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 29e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Camila Giorgi had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een blessure.

De als eerste geplaatste Nederlandse Kiki Bertens bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De lucky loser Cori Gauff uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Letse Jeļena Ostapenko in drie sets. Gauff wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Ysaline Bonaventure was eigenlijk niet door het kwalificatietoernooi gekomen, maar mocht als lucky loser toch het hoofdtoernooi betreden – daar verloor zij haar openingspartij van Van Uytvanck.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kirsten Flipkens en Johanna Larsson had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Flipkens zou samen met Van Uytvanck deel­nemen, maar meldde zich af in verband met een polsblessure.

Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het wildcard-koppel Barbara Haas en Xenia Knoll in twee sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Siniaková vier.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Linz 2019
Linz